Арха́їка ( — стародавній) — ранній етап в розвитку суспільства, його культури, а також мистецтва.

Термін «архаїка» часто вживається щодо мистецтва Стародавнього Єгипту та Греції. Грецька архаїка (7—5 ст. до н. е.) характеризується подоланням культури родового суспільства та підготовкою принципів реалістичного мистецтва. На території України пам'ятки епохи архаїки з розкопок античних міст — Березані, Ольвії, Тіри, Пантікапея, Німфея та інші, а також скіфських курганів.

Джерела інформації 

 

Мистецтво за періодом створення
Історія культури